Юловский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Юловский сельсовет — Пензенская область, Городищенский район.
 Юловский сельсовет — Пензенская область, Мокшанский район.
 Юловский сельсовет — Ростовская область, Сальский район.
 Юловский сельсовет — Ростовская область, Целинский район.